wieczko – część kory mózgu człowieka
 wieczko – twór tworzony przez ślimaka
 wieczko (kość wieczkowa) – jedna z kości tworzących pokrywę skrzelową ryb

Zobacz też 
 operculum